Långörsgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långörsgrundet, Korsholm, Österbotten, 
 Långörsgrundet, Hangö, Nyland,

Se även
Långörsgrunden
Långörs grund
Långören

Robotskapade Finlandförgreningar